Bima steht für:
 Bima (hebräisch, von ), das Lesepult in einer Synagoge, von dem aus aus der Tora gelesen wird
 einer der Pandavas aus dem indischen Epos Mahabharata
 Sultanat Bima, ehemaliges Sultanat auf Sumbawa, Indonesien
 Bima (Sumbawa), Stadt auf Sumbawa, Indonesien
 Bima (Sprache), Sprache auf Sumbawa, Indonesien
 Bima (Regierungsbezirk), indonesischer Regierungsbezirk
 Bima (Ethnie), Ethnie in der Region Sud-Ouest (Kamerun), Kamerun
 Bima, Dialekt der Sprache Oroko im Kamerun
 Bima (Fluss), Nebenfluss des Uelle in der Demokratischen Republik Kongo
 Bima, Gattung von Schmetterlingen aus der Familie Miniersackträger
 Bima, eine der beiden Varietäten des Sumbawa-Ponys
 Peugeot Bima, französisches Moped (1951–1958) von Peugeot

BIMA steht für:
 Berkeley Illinois Maryland Association, Arbeitsgemeinschaft zur Betreibung eines Millimeterinterferometers, siehe Hat-Creek-Radioobservatorium

BImA steht für:
 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, bundesunmittelbare rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Bonn

BI-MA steht für:
 Makamba (Provinz) (ISO-3166-2-Code), burundische Provinz

Siehe auch:
 Bhima

Abkürzung